Plaats in Indonesië
 Sungai Jering (Pangkalan Jambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Sungai Jering (Kuantan Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau